Kertész Tamás (Debrecen, 1992. május 30. –) magyar labdarúgó, a Békéscsaba csatára.

Források 
Kertész Tamás adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Debreceniek
Magyar labdarúgók
A Békéscsabai Előre labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek